Schubert Gyula (1888–1947) festőművész
 Schubert Gyula (1922–1949) labdarúgó